Otatitlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Otatitlán, Veracruz, ort, 
 Otatitlán, Tlachichilco, ort, Veracruz, 
 Otatitlán (kommun), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar